Алтеватнет () — озеро в Норвегии. Расположено в фюльке Тромс, на территории коммуны Барду.

Площадь озера — 79,7 км². Расположено на высоте 489 м над уровнем моря. Наибольшая глубина — 99 м. Является одиннадцатым по величине озером в стране. Озеро Алтеватнет протянулось на 35 км в длину и в среднем около 2 км в ширину. Из озера берёт начало река Бардуэльва.

Бассейн Молсэльвы
Озёра фюльке Тромс